Apollinopolis Magna – antica città dell'Egitto
 Apollinopolis Parva – antica città dell'Egitto
 Apollonopolis Heptakomias Mikra – antica città